— аниме, являющееся приквелом к сериалу «Рыжая Аня», снятому по мотивам романа «Аня из Зелёных Мезонинов». Оба сериала входят в серию «Театр мировых шедевров» студии Nippon Animation.

Это аниме создано по роману канадской писательницы Бадж Уилсон «Что было до Зелёных крыш», переведённому на японский язык как . Писательница описывает первые годы жизни Энн Ширли, главной героини романа, после того, как она теряет обоих родителей. Премьера сериала состоялась 5 апреля 2009 года. Он выходит в эфир каждое воскресенье с 19:30 до 20:00 на телеканале Fuji TV.

Персонажи 
 Энн (Аня) Ширли — главная героиня. Комплексует из за своих рыжих волос и веснушек. Живёт с Томасами, заботится об их детях и занимается хозяйством. Сэйю: Рина Хидака.

 Джоанна (Харриган) Томас — женщина, взявшая Аню на воспитание, жена Берта и мать Элизы, Хореса, Эдварда, Гарри и Ноа. Она постоянно пытается свести концы с концами и часто находится в плохом настроении. Сэйю: Сэйко Тамура.

 Берт Томас — муж Джоанны, не в состоянии удержаться на любой работе из-за своей лени и алкоголизма. Как правило, тратит все заработанные деньги на дешевую выпивку. Сэйю: Сато Сэцудзи.

 Элиза Томас — 17 лет. Работает в швейном цехе. Аня несколько завидует длинным светлым волосам Элизы. Ухаживает за Аней, как за собственным ребенком, а потом выходит замуж за Роджера Эмерсона и вынуждена оставить Аню. После она пишет Ане, что назвала свою дочь в её честь. Сэйю: Рика Вакусава.

 Хорес Томас — старший сын Томасов. Часто дразнил Аню за рыжие волосы и веснушки, но в душе очень привязан к ней. Очень хочет быть похожим на своего отца. Сэйю: Юмико Кобаяси.

 Эдвард Томас — второй сын Томасов. Часто дразнил Аню вместе с Хоресом. Сэйю: Симогама Тиаки.

 Гарри Томас — третий сын Томасов. Сэйю: Таэко Кавата.

 Ноа Томас — четвертый сын Томасов. Очень привязан к Ане. Сэйю: Сатоми Короги.

 Джесси (Макинтайр) Глисон — вдова с безупречной репутацией. Сэйю: Хориэ Мицуко.

 Берта Ширли — мать Ани. Умерла от брюшного тифа, когда Ане было всего три месяца. В отличие от Ани, обладала более светлым цветом волос, и была сероглаза, как и её дочь.

 Вальтер Ширли — отец Ани. Умер от брюшного тифа через четыре дня после смерти матери Ани, когда Ане было три месяца. Рыжий, как и Аня.

 Кендрик Хаммонд — отец шестерых детей (3 пара близнецов родилась после приезда Ани). Взял к себе Аню, чтобы она присматривала за детьми. Работал на лесопилке. Умер от сердечного приступа. Держал у себя Аню больше 2 лет.

 Шарлотта Хаммонд — жена Кендрика. Постоянно усталая и мрачная из за большого количества детей. Родом из относительно обеспеченной семьи, но живёт далеко от родителей.

 Элла Хаммонд — первая дочь Хаммондов. Обладает курчавыми волосами, как и её мать.

 Герти Хаммонд — вторая дочь Хаммондов. Постоянно плачет и громко кричит.

 Томми и Джимми Хаммонд — старшие сыновья Хаммондов. Первая пара близнецов.

 Джордж и Хьюго Хаммонд — третий и четвертый сыновья Хаммондов. Курчавы, как и Элла и две пары близнецов. У Джорджа родинка на обратной стороне уха.

 Младшие близнецы Хаммондов — третья пара близнецов, родившихся после приезда Ани в дом Хаммондов (мальчик и девочка. Имена не были указаны в книге).

 Эми Карлайл — директор приюта. Строгая женщина средних лет. Появилась в приюте в возрасте 13 лет. Была принята под именем Эми Томпсон. Перед тем как попала в приют, была подвергнута психологическому насилию.

 Келли — учительница приюта. Немного слабая женщина. Неуклюжа. Нет родительского опыта.

 Джозеф Кенсингтон — большой человек в приюте персонала.

 Сайлас — детский должностное лицо (или попечитель).

 Маргарет Карлайл — покойная бывшая директриса приюта. Спасла Эми во время пожара, но из-за этого была вынуждена ходить с тростью.

 Эдна Годфри — обладает белокурыми волосами, чаще всего собранными в хвост синей лентой под цвет глаз. Левша. 11 лет. Любит читать, но скрывает это. Она была выбрана, чтобы отправиться на Остров Принца Эдуарда вместо Ани. Мать оставила её в приюте на время, но уже давно не возвращалась. Тем не менее, мать оставила дочери самодельную куклу по имени Джуди Энн. После мать вернулась за ней.

 Кэти Меган — одна из окружения Эдны. Полная девочка. Дразнит Аню рыжей.

 Нина Смит — одна из окружения Эдны. Темноволосая.

 Эллен — одна из окружения Эдны. Волосы всегда завязывает зелёной лентой.

 Тесса — эгоистичная девочка-плакса. По этой причине не пользуется особой популярностью у других сирот. По её вине сгорел Анин том стихов Браунинга. Мучаясь чувством вины, она просит у Ани прощения, и они становятся подругами. Очень привязалась к Делле.

 Делла — малышка, оставленная в приюте. Обладает пятном на лбу. Тесса дала ей имя Делла в честь своей погибшей матери. В приюте не держали детей в возрасте до 5 лет. Места для малышки не нашлось, и заботу о ребенке на себя взяли Аня и Тесса.

 Лили Джонс — 5 лет. Обладает красивыми каштановыми волосами. Была удочерена миссис Спенсер, и отправилась на Остров Принца Эдуарда вместе с Аней. Также появилась в аниме «Рыжая Аня».

 Госпожа Минтон — пожилая женщина, руководитель города Болингброк. Иногда даёт Берту Томасу работу. Она подарила Ане котёнка Лохинвара. Её дочь Роза умерла в раннем возрасте, и Минтон стала очень мрачной. Но, встретившись с Аней, привязалась к ней. Сэйю: Нана Ямагути.

 Мелисса Хендерсон — начинающая учительница в Мерисвилле. Называет Аню «цветущее поле подсолнечника». Считает Аню гениальным ребёнком. Благодаря Ане она познакомилась с Эггманом, продавцом яиц, с которым они после поженились. Позднее, посещая приют, они вместе с Эггманом привезли Ане письма и сообщили радостную новость о будущем малыше, которого они хотели назвать Аней.

 Милдред Примсон — светловолосая девочка. Гордая и эгоистичная. Недолюбливает Аню.

 Рэндольф Макгэйвин — большой мальчик. Одноклассник Ани.

 Сэди — девочка, подружившаяся с Аней. Должна заботиться о семье, и из за этого реже ходит в школу.

 Салли — девочка из окружения девушки Милдред.

 Эггман — мужчина, живущие в хижине и продающий яйца в Мерисвилле. Его настоящее имя — Роберт Джонсон. Кроме того, он художник. Одинокий, но полюбил Мелиссу и обручился с ней. Его поражает богатая фантазия Ани.

 Джон — собутыльник Берта Томаса. Неприятный тип. Из за него Берт часто начинал пьянствовать.

 Роджер Эмерсон — юноша из известной богатой семьи в Болингброке. Красивый и популярный среди девушек в городе. Женился на Элизе, несмотря на то что его родители были против этого брака. Отправился в Лондон, где Элиза стала учится.

 Мэри Эмерсон — сестра Роджера. Того же возраста, что и Аня. Эгоистична и ленива. Когда к ней привели Аню, Мэри притворялась больной.

 Миссис Эмерсон — жена господина Эмерсона. Мать Роджера и Мэри.

 Мистер Эмерсон — миллионер. Отец Роджера и Мэри. Против брака Роджера с Элизой из-за нищеты её семьи.

 Миссис Спенсер — женщина, живущая на Острове Принца Эдуарда. Отправилась в приют чтобы удочерить Лили Джонс и привезти Аню на ферму «Зелёные Крыши». Также появлялась в аниме «Рыжая Аня».

Ссылки 
 
 

Театр мировых шедевров
Приквелы
Nippon Animation
Экранизации произведений Люси Мод Монтгомери